Diocesi di Oslo – diocesi cattolica
 Diocesi di Oslo – diocesi luterana